или  — историческая область Японии, соответствующая сегодняшней префектуре Токусима на острове Сикоку. Относилась к региону Нанкайдо. Граничила с областями Тоса, Сануки и Иё.

Область была образована в VII веке. В древности название области писалось иероглифом 粟, но в 712 году написание заменили на два иероглифа — 阿波. Древняя столица области находилась предположительно недалеко от того места, где сегодня находится город Токусима.

Название сохранилось в имени фестиваля Ава-одори (танец Авы).

Уезды 
 Итано
 Ава
 Мима
 Миёси
 Оэ
 Мёдо
 Мёдзай
 Кацуура
 Нака

Примечания 

Исторические области Японии